Philipp Mainzer (* 23. Oktober 1969 in Mainz) ist ein deutscher Architekt und Produktdesigner. Er ist Präsidiumsmitglied im Rat für Formgebung.

Leben 
Mainzer studierte in London Produktdesign am Central Saint Martins College of Art and Design und Architektur an der Architectural Association. 1995 gründete er zusammen mit Florian Asche, den er während seines Studiums kennen lernte, die Möbelmarke e15. Benannt nach der Postleitzahl des Ost-Londoner Stadtteils Hackney, wo Mainzers erstes Studio beheimatet war, wurde das Unternehmen vor allem durch den Massivholztisch Bigfoot sowie den Hocker Backenzahn bekannt. Beide Möbelstücke sind inzwischen zu Designklassikern geworden.

2017 debütierte Philipp Mainzer im Zuge der imm cologne mit dem Aufbewahrungssystem jorel für die Interlübke GmbH erstmals einen Entwurf außerhalb seiner Funktion bei e15. jorel wurde mit dem Interior Innovation Award 2017 und dem German Design Award 2018 ausgezeichnet und reiht sich damit in die Liste von Mainzers Möbelentwürfen ein, die mit nationalen und internationalen Designpreisen geehrt wurden. Im Jahr 2016 erhielt Philipp Mainzer gemeinsam mit Farah Ebrahimi, Art-Direktorin bei e15, die  Ehrenmitgliedschaft  des Deutschen Designer Clubs.

Parallel zur Gründung von e15 praktizierte Mainzer Architektur in New York und führte dies auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahr 2001 fort. Von 2004 bis 2016 entwickelte er den Ladenbau für das Hamburger Modelabel Closed, u. a. des 2013 eröffneten Pariser Flagshipstores des Modelabels. Inzwischen realisiert Mainzers Architekturbüro gewerbliche sowie Wohn- und Kulturprojekte weltweit und verantwortete beispielsweise den Bau einer Destillerie für die Dry-Gin-Marke Monkey 47 sowie den Frankfurter Signature Store des australischen Kosmetikunternehmens Aesop. Für die Ausstellung Kunsthandwerk ist Kaktus. Die Sammlung von 1945 bis heute im Museum Angewandte Kunst entwickelte das Büro die Ausstellungsarchitektur.

Heute ist Philipp Mainzer Kreativdirektor und Geschäftsführer des Philipp Mainzer Office for Architecture and Design sowie der e15 Design und Distributions GmbH. Seit 2009 ist er Präsidiumsmitglied des Rats für Formgebung und hält   Vorträge zu Architektur, Design und Branding.

Werke 
 Hocker/Beistelltisch Backenzahn
 Tisch Bigfoot
 Bett Mo
 Bett Pardis
 Sofa Shiraz
 Sideboard Shahnaz Mahnaz
 Beistelltisch Habibi
 Tisch Sloane
 Sofa Kerman
 Sideboard jorel (für Interlübke)
 Tisch Kazimir

Auszeichnungen 
 German Design Award für das Sideboard jorel (2018)
 Interior Innovation Award Cologne für das Sofa Kerman (2017)
 Interior Innovation Award Cologne für das Sideboard jorel (2017)
 Ehrenmitgliedschaft des Deutschen Designer Clubs (2016/2017)
 Interior Innovation Award Cologne für den Tisch Zehn (2011)
 Interior Innovation Award Cologne für das Bett Pardis (2008)
 Designpreis Deutschland für das Sofasystem Shiraz (2008)
 Interior Innovation Award Cologne für das Sofasystem Shiraz (2008)
 Design for Asia Award für die Innenarchitektur des Xue Xue Institute in Taipeh, Taiwan (2007)
 Interior Innovation Award für den Tisch Bigfoot (2006)
 Red Dot Award für die e15-Büromöbelserie (2006)
 International Contemporary Furniture Fair New York Award für die Badkollektion New Places (2006)
Quelle:

Kooperationen 
Unter der Marke e15 vertreibt Mainzer Möbelstücke renommierter Designer. So sind hier Werke von Stefan Diez, Arik Levy in der Kollektion enthalten. Im Jahr 2012 wurden zwölf  Möbel von Ferdinand Kramer in einer Re-Edition neu aufgelegt und seither vertrieben. 2015 stellte e15 eine Produktfamilie in Zusammenarbeit mit dem   britischen Architekten David Chipperfield vor.

Literatur

Weblinks 
 Website von Philipp Mainzer Office for Architecture and Design
 Website der Möbelmarke e15
 Eintrag über Philipp Mainzer im Designerlexikon der Zeitschrift Architektur und Wohnen
 
 
 
 International Contemporary Furniture Fair in der englischsprachigen Wikipedia

Einzelnachweise 

Architekt (Deutschland)
Industriedesigner
Deutscher
Geboren 1969
Mann